«Эттелаат» (; рус. «Известия») — ежедневная газета на персидском языке в Иране. Газета является одним из старейших изданий в стране.

История и профиль 
«Эттелаат» была основана в 1926 году. Во время правления Резы Пехлеви тираж газеты составлял 15 000 экземпляров. Газета придерживается консервативной позиции и акцентирует внимание на политических, культурных, социальных и экономических новостях.

7 января 1978 года в газете появилась статья, утверждающая, что аятолла Рухолла Хомейни — гомосексуал и британский агент. На следующий день духовные лица в Куме организовали акцию протеста, которая в итоге была разогнана полицией. В ходе беспорядков был открыт огонь, и не менее двадцати человек были убиты. Иранские СМИ выразили своё возмущение, ещё больше увеличив тем самым напряжённость, которая в 1979 году закончилась Иранской революцией.

В 1979 году в газете было опубликовано фото расстрела в Иране, на котором курдские боевики были казнены иранскими властями. Позже, в 1980 году, фото получит Пулитцеровскую премию, однако до 2006 года автор был неизвестен. Позже было выявлено, что автором является фотограф Джахангир Разми.

Примечания 

Печатные издания, возникшие в 1926 году
Средства массовой информации Ирана